M-Klasse bezeichnet:

 Mercedes-Benz M-Klasse, ein Sport Utility Vehicle (SUV)
 mehrere U-Boot-Klassen, siehe U-Boot-Klasse M
 die letzte vor dem Ersten Weltkrieg bestellte Zerstörer-Klasse der Royal Navy, siehe Admiralty M-Klassesowie die leicht abweichenden Boote der Yarrow M-Klasse, Thornycroft M-Klasse und Hawthorn M-Klasse
 eine Zerstörer-Klasse der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg, siehe L- und M-Klasse
 eine Luftschiffklasse der US-Marine, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten
 den Mittlere-Reife-Zug an bayerischen Hauptschulen
 eine von der deutschen Kriegsmarine geplante Klasse leichter Kreuzer, siehe M-Klasse (Leichter Kreuzer) 
 als Alternativbezeichnung die Karel-Doorman-Klasse, eine Fregattenklasse der niederländischen Marine
 eine Frachtschiffsklasse der Reederei Blue Funnel Line, siehe Blue Funnel M-Klasse (1957)
 eine Frachtschiffsklasse der Alfred-Holt-Reedereigruppe, siehe Blue Funnel M-Klasse (1977)
 zwei Containerschiffsklassen der Reederei Maersk Line, siehe Mærsk M-Klasse
 Klasse von Ankerziehschleppern der Reederei Maerks Supply Service, siehe Salt 200 AHTS
 Arklow-M-Klasse, zwei Frachtschiffsklassen der Reederei Arklow Shipping
 Arklow-M-Klasse (1987), Küstenmotorschiffsklasse
 Arklow-M-Klasse (2009), Massengutschiffsklasse
 eine Klasse von Lotsenstationsschiffen des Nederlands Loodswezen, siehe M-Klasse (1977)

Siehe auch:
 Klasse M (Begriffsklärung)
 M-Serie (Begriffsklärung)